Skyrunning steht für:

 eine Besteigung auf Zeit im Hochgebirge, siehe Höhenbergsteigen
 eine Methode des Abseilens
 eine bestimmte Form des Berglaufs